Název Kateřinice má více obcí:
 Kateřinice (okres Nový Jičín) – obec v okrese Nový Jičín
 Kateřinice (okres Vsetín) – obec v okrese Vsetín